da Costa, latinskt efternamn - personer med namnet:

 Alan Carlos Gomes da Costa (född 1983) brasiliansk fotbollsspelare mer känd som Alanzinho
 Alex Rodrigo Dias da Costa (född 1982) brasiliansk fotbollsspelare
 Artur da Costa e Silva (1899–1969) brasiliansk armégeneral, medlem i juntan
 Catrine da Costa (1956–1984) svenskt styckmordsoffer
 Celestino Rocha da Costa, tidigare regeringschef i São Tomé och Príncipes
 Dino da Costa (född 1931) brasiliansk-italiensk fotbollsspelare
 Emanuel Mendez da Costa (1717–1791) engelsk naturhistoriker och bibliotekarie
 Francisco José Rodrigues da Costa (född 1974) portugisisk fotbollsspelare mer känd som Costinha
 Guilherme Posser da Costa, tidigare regeringschef i São Tomé och Príncipes
 Luiz Antônio Correia da Costa (född 1966) brasiliansk fotbollsspelare
 Manuel Pinto da Costa (född 1937) saotomeansk president
 Paulinho Da Costa (född 1948) brasiliansk slagverkare
 Renata da Costa (född 1986) brasiliansk fotbollsspelare
 Stéphane Da Costa (född 1989) fransk ishockeyspelare
 Uriel da Costa (1585–1640) portugisisk-holländsk religionsfilosof

Se även 
 Costa (olika betydelser)